Нагаево — упразднённая деревня в Тарском районе Омской области России. Входила в состав Большетуралинского сельского поселения. Упразднена в 2009 г.

География 
Находится на северо-востоке области, возле реки Большая Бугень.

История 
Основана в 1727 г. В 1928 году деревня Нагаева состояла из 32 хозяйств, основное население — белорусы. В административном отношении входила в состав Вставского сельсовета Знаменского района Тарского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2009 году
Исчезнувшие населённые пункты Тарского района